За́кари Найт (Зак) Галифиана́кис (; род. 1 октября 1969) — американский актёр, комик, сценарист и продюсер. Наиболее известен по фильмам «Мальчишник в Вегасе», «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок», «Мальчишник: Часть III» и «Впритык». Интервьюер.

Биография 
Родители отца Зака — эмигранты из Греции. По вероисповеданию Зак, как и его отец, принадлежит к греческому православию. Мать Зака — шотландка ирландского происхождения. У актера есть младшая сестра Мерритт и старший брат Грег. Зак — племянник бывшего конгрессмена США Ника Галифианакиса, представлявшего интересы Северной Каролины в период между 1967 и 1973 годами.

Галифианакис учился в Университете штата Северная Каролина, но провалил выпускные экзамены, не добрав всего один балл до требуемого минимального уровня, и переехал в Нью-Йорк.

Свой творческий путь Зак начал с небольших юмористических номеров, которые давал рядом с фургончиками для продажи гамбургеров на Таймс-сквер. Постепенно его популярность росла, он начал вести собственное ток-шоу на телевидении, где представлял вниманию публики звёзд андеграунда, в среде которых он начинал свою карьеру. Позже он повторил этот опыт в скетч-шоу «Between Two Ferns with Zach Galifianakis», приглашая на интервью звёзд первой величины: Барака Обаму, Натали Портман, Шарлиз Терон, Бена Стиллера, Шона Пенна, Брюса Уиллиса, Лизу Кудроу и многих других.

Личная жизнь 
С 11 августа 2012 года Зак женат на балерине Куинн Лундберг. У супругов двое детей — сын (род. 07 сентября 2013) и  второй сын — Руфус Эммануэль Лундберг (род. 07 ноября 2016).

Фильмография 

|}

Примечания

Ссылки 

Комики США
Комики-музыканты США
Стендап-комики США
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино